Textile peut signifier :
 textile, un matériau fabriqué à partir de fibre ;
 « textiles », les personnes désignées par les naturistes comme « non naturistes » ;
 textile, un langage de balisage.